Pojem penetrace má obvykle význam pronikání, průchod. Používá se v těchto souvislostech:

 Penetrace (nátěr) – ochranný nátěr pronikající do hloubky pro sjednocení a zpevnění podkladu
 Penetrace (sex) – průnik částí těla nebo jiným předmětem do tělesného otvoru v rámci sexuální aktivity
 Penetrace (ekonomie) – průnik zboží ke spotřebitelům
 Penetrace (informatika) – propustnost zabezpečení Informačních systémů před vnějším zásahem
 Penetrace (geotechnika) – metoda nepřímého zjišťování technických vlastností zemin vtlačováním nebo zarážením zkušebního tělesa určitého tvaru. Ze zjištěných hodnot odporu při zatlačování nebo z množství úderů na jednotku délky při zarážení lze usuzovat na pevnost, ulehlost a únosnost zeminy
 Penetrace (radiotechnika) – dostupnost radiového signálu (bezdrátové komunikace nebo vysílání) vzhledem k území nebo populaci